Олексі́й Олексі́йович Яво́рський ( — ) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Життєпис 
Народився 1965 року в Севастополі; батько, Олексій Леонідович, був електриком-наладчиком контрольно-вимірювальних приладів, мама Світлана Андріївна працювала бухгалтером. 1970 року родина переїхала із Севастополя до міста Пінськ у Білорусі, де Олексій 1972-го пішов до Пінської середньої школи № 3, яку закінчив 1982 року. Вступив до Київського ПТУ № 14, здобув професію монтажника радіоапаратури і приладів. По навчанні повернувся до Пінська, звідти був призваний до РА. Підготовку проходив у Актюбинську, служив зв'язківцем у Оленєгорську. Брав участь у афганській війні. По демобілізації 1986 року вступив до Київського політехнікуму зв'язку, за спеціальністю «технік лінійних споруд зв'язку».

1988 року одружився, 1989-го у подружжя народився син. Все життя працював зв'язківцем, спочатку у Подільському відділенні, згодом — в Ірпінському відділенні «Укртелеком».

Кінцем квітня 2015 року, незважаючи на вік, звернувся до Ірпінсько-Бучанського військкомату. 29 квітня він за призовом пішов до лав ЗСУ, пройшов перепідготовку у смт Десна. Служив зенітником у 54-й окремій механізованій бригаді зенітно-ракетного артилерійського дивізіону. Брав участь у бойових діях біля Артемівська Донецької області.
 
25 жовтня 2015-го серце Олексія Яворського зупинилося.

28 жовтня 2015 року похований в Бучі.

Нагороди та вшанування 
 медаль «Захиснику Батьківщини» (посмертно)
 присвоєно звання «Герой-захисник Вітчизни» Києво-Святошинського району (згідно з рішенням Києво-Святошинської районної ради, 20.12.2016).

Джерела 
 Яворський Олексій Олексійович

Уродженці Севастополя
Учасники Афганської війни (1979—1989)
Поховані в Бучі